Плэтт — фамилия.

Известные носители:
 Плэтт, Вашингтон (1890—1965) — американский военный, один из основоположников стратегической разведки.
 Плэтт, Джефф (род. 1985) — канадский и белорусский хоккеист, нападающий.
 Плэтт, Оливер (род. 1960) — американский актёр.

См. также 
 Платт